Брокмерланд — историческая область, расположенная в западной части Восточной Фризии.
 Брокмерланд — союз общин в Германии, земля Нижняя Саксония, район Аурих.
 Зюдброкмерланд (Южный Брокмерланд) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония, район Аурих.